Семихатов — русская фамилия.

Известные носители:
 Семихатов, Александр Николаевич (1882—1956) — советский геолог, отец М. А. Семихатова
 Семихатов, Алексей Михайлович (род. 1959) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник сектора теории элементарных частиц Физического института им. Лебедева РАН.
 Семихатов, Борис Николаевич (1889—1967) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Семихатов, Михаил Александрович (1932—2018) — советский и российский геолог, палеонтолог, академик РАН, главный редактор журнала «Стратиграфия. Геологическая корреляция».
 Семихатов, Николай Александрович (1918—2002) — специалист в области машиностроения, академик АН СССР.
 Семихатова, Ольга Александровна (1921—2017) — советский и российский ботаник, специалист по физиологии и энергетики дыхания растений, доктор биологических наук.
 Семихатова, Софья Викторовна (1889—1973) — советский палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, исследователь брахиопод, первооткрыватель башкирского яруса карбона